Rio de Žaneiro
 Rio (Izernija)
 Rio (La Specija)
 Rio (Ređo Emilija)

Vidi još 
 Rajo (višeznačna odrednica)